Клодт (, ) — німецьке прізвище.

Відомі носії 

 Клодт Петро Карлович (1805—1867) — російський скульптор
 Клодт Михайло Костянтинович (1832—1902) — російський художник-пейзажист; племінник П. К. Клодта. 
 Бернгард Клодт (1926—1996) — німецький футболіст